Earlville (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
Earlville (Iowa), een plaats in de Verenigde Staten
Earlville (New York), een plaats in de Verenigde Staten
Earlville (Queensland), een plaats in Australië